Mužská čtyřhra Mallorca Championships 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do deblové soutěže mallorského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct párů. Po zrušení v sezóně 2020 pro pandemii covidu-19 se jednalo o úvodní ročník konaný v přímořském letovisku Santa Ponsa v Calvii. 

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, italsko-argentinský pár Simone Bolelli a Máximo González, aniž by odehráli finálový duel.  Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou trofej po triumfech na Chile Open 2021 a Emilia-Romagna Open 2021. Bolelli na okruhu ATP Tour vybojoval osmý deblový titul a pro Gonzáleze to bylo  jedenácté takové turnajové vítězství. 

Srbsko-španělská dvojice Novak Djoković a Carlos Gómez-Herrera, hrající na divokou kartu, odstoupila před finálem pro poranění kotníku Gómeze-Herrery. Djoković postoupil do finále čtyřhry poprvé od londýnského AEGON Championships 2010 a pro 31letého Gómeze-Herreru to byla první kariérní účast v této závěrečné fázi turnaje.

Nasazení párů 

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (semifinále)
  Oliver Marach /  Ajsám Kúreší (semifinále)
  Simone Bolelli /  Máximo González (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Mallorca Championships
ATP Tour 2021
Tenis ve Španělsku v roce 2021